Vurmat (gmina Podvelka)
 Vurmat (gmina Selnica ob Dravi)